A 749-es jelzésű helyközi autóbusz Székesfehérvár, autóbusz-állomás és Gyúró, Templom tér között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
2019. július 1-jén a Velencei-tó környéki autóbuszvonalakon bevezették a háromjegyű vonalszámozást. A 749-es autóbusz Székesfehérvár és Martonvásár között közlekedik és érinti Pákozd, Sukoró, Nadap, Velence, Kápolnásnyék és Baracska településeket, illetve egyes menetek Gyúróig közlekednek. Az őszi menetrend bevezetésével megáll Tordas, lakópark megállóhelyen is.

Megállóhelyei 

!colspan=2|Sorszám (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||0||végállomás||43||54
|align=left|
|-
|1||1||Székesfehérvár, Gáz utca||42||53
|align=left|
|-
|2||2||Székesfehérvár, Király sor||41||52
|align=left|
|-
|3||3||Székesfehérvár, Fiskális út ||40||51
|align=left|
|-
|4||4||Székesfehérvár, Zombori út ||39||50
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|A Köfém lakótelepet csak néhány járat érinti.
|-bgcolor=DFDFDF
|*||*||Székesfehérvár, Köfém lakótelep||*||*
|align=left|
|-
|5||5||Székesfehérvár, Lomnici utca||38||49
|align=left|
|-
|6||6||Székesfehérvár, Kisfalud ||37||48
|align=left|
|-
|7||7||Pákozd, Pipacsos lakópark ||36||47
|align=left|
|-
|8||8||Pákozd, Bem köz||35||46
|align=left|
|-
|9||9||Pákozd, Hősök tere ||34||45
|align=left|
|-
|10||10||Pákozd, Honvéd utca||33||44
|align=left|
|-
|11||11||Pákozd, újfalu||32||43
|align=left|
|-
|12||12||Pákozd, Honvéd Emlékmű||31||42
|align=left|
|-
|13||13||Sukoró, Kőbánya utca (Gádé) ||30||41
|align=left|
|-
|14||14||Sukoró, Kiserdő||29||40
|align=left|
|-
|15||15||Sukoró, Borbás utca||28||39
|align=left|
|-
|16||16||Sukoró, Körmös utca||27||38
|align=left|
|-
|17||17||Velence, Enyedi utca||26||37
|align=left|
|-
|18||18||Velence, nadapi elágazás*||25||36
|align=left|
|-
|19||19||Velence, Nadapi utca 1.*||24||35
|align=left|
|-
|20||20||Velence, víruslabor*||23||34
|align=left|
|-
|21||21||Velence, Pálinkaház utca*||22||33
|align=left|
|-
|22||22||Nadap, forduló*||21||32
|align=left|
|-
|23||23||Velence, Pálinkaház utca*||20||31
|align=left|
|-
|24||24||Velence, víruslabor*||19||30
|align=left|
|-
|25||25||Velence, Nadapi utca 1.* ||18||29
|align=left|
|-
|26||26||Velence, nadapi elágazás*||17||28
|align=left|
|-
|27||27||Velence, Templom köz ||16||27
|align=left|
|-
|28||28||Velence, Agrokomplex||15||26
|align=left|
|-
|29||29||Kápolnásnyék, Fő utca 3. ||14||25
|align=left|
|-
|30||30||Kápolnásnyék, posta||13||24
|align=left|
|-
|31||31||Kápolnásnyék, Erzsébet utca||12||23
|align=left|
|-
|32||32||Kápolnásnyék, vasútállomásvonalközi végállomás||11||22
|align=left|
|-
|33||33||Velence, vasúti aluljáró*||10||21
|align=left|
|-
|34||34||Velence, vasúti megállóhely*||9||20
|align=left|
|-
|35||35||Velence, vasúti aluljáró*||8||19
|align=left|
|-
|36||36||Kápolnásnyék, GOV||7||18
|align=left|
|-
|37||37||Kápolnásnyék, Pettend||6||17
|align=left|
|-
|38||38||Baracska, Annatelepi elágazás||5||16
|align=left|
|-
|39||39||Baracska, villanytelep||4||15
|align=left|
|-
|40||40||Baracska, Kossuth utca||3||14
|align=left|
|-
|41||41||Martonvásár, Fehérvári utca||2||13
|align=left|
|-
|42||42||Martonvásár, posta||1||12
|align=left|
|-
|43||43||Martonvásár, vasútállomásvonalközi végállomás||0||11
|align=left|
|-
|44
!rowspan=11|∫
|
!rowspan=11|∫
|10
|align=left|
|-
|45||Martonvásár, laktanya||9
|align=left|
|-
|46||Tordas, kísérleti állomás||8
|align=left|
|-
|47||Tordas, Szabadság utca 18. ||7
|align=left|
|-
|48||Tordas, posta||6
|align=left|
|-
|49||Tordas, Petőfi utca 26. ||5
|align=left|
|-
|50||Tordas, lakópark||4
|align=left|
|-
|51||Gyúró, Petőfi utca 21.||3
|align=left|
|-
|52||Gyúró, posta||2
|align=left|
|-
|53||Gyúró, Thököly út||1
|align=left|
|-
|54||Gyúró, Templom térvégállomás||0
|align=left|
|}
A *-gal jelzett megállókhoz nem tér be mindegyik járat.

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Székesfehérvár autóbuszvonalai
Martonvásár autóbuszvonalai